Ясуда Юкихико (яп. 安田 靫彦, наст. имя Синсабуро; род. 16 февраля 1884 г. Токио; ум. 29 апреля 1978 г. Оисо, префектура Канагава) — японский художник, работавший в традиционном стиле нихонга.

Биография 
Первым учителем рисования Ясуды Юкихико становится в 1898 году  (1864—1931). В том же 1898 году Ясуда совместно с другими молодыми живописцами создаёт художественную группу Сико-кай(小堀 鞆音). После вступления в неё Имамуры Сико группа меняет название на Кодзи-кай. Члены этого сообщества искали новые пути в живописи нихонга, желая модернизировать этот традиционный японский стиль. В 1901 году Ясуда поступает в токийскую Школу искусств (ныне — Токийский университет художеств), однако после первого же семестра уходит. В 1907 году художник выставляет на Японской выставке промышленности и ремёсел (в те времена в Японии живопись относилась к ремёслам) свою картину, изображавшую борца сумо, победившего на соревнованиях. Эта его работа завоевала на выставке вторую премию.

В том же 1907 год художник принимает участие в первой Всеяпонской выставке искусств, организованной японским министерством культуры и за портрет Тоётоми Хидэёси награждается вторым местом. В 1912 году на Шёстой выставке Ясуда представляет полотно «Юмэдоно», изображающее медитирующего принца Сётоку. В 1913 году группа Кодзи-кай распадается. Ясуда и Инамура вступают во вновь организованный художественный союз Нихон бидзюцу-ин, и участвуют в его выставках. В 1914 год Ясуда выставляет на такой выставке написанную в стиле ямато-э картину «Молитва при родах». В 1934 году художник становится государственным советником по искусству при императорском дворе. В 1935 его принимают в члены японский Академии художеств. В 1944—1948 годы он преподаёт в токийской Школе искусств. В 1948 году был награждён японским орденом Культуры. В 1951 году художнику было присвоено почётное звание «лица, имеющего особые заслуги в области культуры». В 1958 году Ясуда избирается президентом японской академии искусств (ранее - Императорской академии).

Наиболее известны исторические полотна Ясуды Юкихико, однако он был мастером и пейзажа, и бытовых зарисовок из окружающей жизни.

Избранные работы 
 «Лагерь на Кисэгава» (黄瀬川の陣), 1941/42, панно, изображающее ссору двух братьев клана Минамото — Ёритомо и Ёсицунэ. Представляет собой две вертикальные ширмы. Завоевало в 1941 году премию «Асахи».
 «Принцесса Ван Чжаоцзюнь» (王昭君), 1947.
 «Вид из окна» (窓), 1951. Эта картина была изображена на японской почтовой марке.
 «Гора Фудзи на рассвете» (黎明富士), 1962.
 «Принцесса Нукада. Весна в Асука» (飛鳥の春の額田王), 1964.
 «Ода Нобунага перед битвой при Окэхадзаме», 1970.
 «В чайной на Фусими» (伏見の茶亭), 1970, изображает Тоётоми Хидэёси, организатора торжественной чайной церемонии.
 «Императрица Химико» (卑弥呼), 1968.

Дополнения 
 «Лагерь на Касэгава» , правая часть
 «В чайной на Фусими» (1956)

Примечания

Литература 
 Suzuki, Toshihiko (изд.): Yasuda Yukihiko. в: Nihon daihyakka zensho (Denshibukku-han), Shogakukan, 1996.
 S. Noma (изд.): Yasuda Yukihiko. в: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X, S. 1741.
 Iwanami Shoten (изд.): Yasuda Yukihiko. в: Kōjien, 3. Auflage, Iwanami, 1986.
 Tazawa, Yutaka: Yasuda Yukihiko. в: Biographical Dictionary of Japanese Art. Kodansha International, 1981. ISBN 0-87011-488-3.

Художники Японии
Художники нихонга
Кавалеры ордена Культуры
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)
Исторические художники Японии
Художники, известные под псевдонимами
Лауреаты премии Асахи